Шарль де Голль может означать:
 Шарль де Голль (1890—1970) — французский военный и государственный деятель, участник французского Сопротивления, президент (1959—1969).
 «Шарль де Голль» — международный аэропорт в Париже.
 «Шарль де Голль» — авианосец французских ВМФ.